Канал Алто има више значења:

 Канал Алто (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Канал Алто (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Канал Алто, Мармолерија (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Канал Алто (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Канал Алто (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику